Сусану () — румынская фамилия. Известные носители:

 Сусану, Вьорика (род. 1975) — румынская гребчиха.
 Сусану, Клаудия (род. 1976) — румынская актриса.